__БЕЗКН__

-{Rosids}- су чланови велике кладе (монофилетичке групе) цвјетних биљака, која садржи око 70.000 врста, више од четвртине свих angiospermae.

Клада је подјељена у 16 до 20 редова, зависно од ограничења и класификације. Ови редови заједно чине око 140 породица.

Фосили -{rosids}- су познати из периода креде. Молекуларни сат процјењује да су rosids настале у Аптиан или Албиан фазама креде, прије око 125 до 99,6 милиона година.

Назив 
Име се заснива на називу -{"Rosidae"}-, који се обично сматра подкласом. Године 1967. Армен Такхтајан је показао да је исправна основа за име -{"Rosidae"}- опис групе биљака коју је 1830. године објавио Фридрих Готлиб Бартлинг. Клада је касније преименована у -{"Rosidae"}- и различито је разграничена од стране различитих аутора. Име -{"rosids"}- је неформално и не претпоставља се да има неки посебан таксономски ранг као што су имена овлашћена од стране ИЦБН-а. -{Rosids}- су монофилетски засновани на доказима пронађеним молекуларном филогенетском анализом.

Коришћене су три различите дефиниције -{rosids}-. Неки аутори укључују редове -{Saxifragales}- и -{Vitaceae}- у -{rosids}-. Други су искључили оба ова реда. Опсег који се користи у овом чланку је класификација АПГ -{IV}-, која укључује -{Vitaceae}-, али искључује -{Saxifragales}-.

Везе 
-{Rosids}- и -{Saxifragales}- формирају кладу супер розида. Ово је једна од три групе које чине -{Pentapetalae}-(-{Еудикотиледоне}- осим -{Gunnerales}-), остале су -{Dilleniales}- и -{superasteridae}-(-{Berberidopsidales}-, -{Caryophyllales}-, -{Santalales}- и -{asteridae}-).

Класификација 
-{Rosids}- се састоје од двије групе: ред -{Vitales}- и -{eurosidae}-(прави -{rosids}-). С друге стране, -{eurosidae}- су подјељени у двије групе: -{fabids(Fabidae, eurosids I)}- и -{malvids (Malvidae, eurosids II)}-.

Редови 
-{Rosids}- се састоје од 17 редова. Поред -{Vitales}-, постоји 8 редова у -{fabids}- и 8 налога у -{malvids}-. Неки редови су тек недавно признати. То су -{Vitales}-, -{Zygophyllales}-, -{Crossosomatales}-, -{Picramniales}-, и -{Huerteales}-.

Филогенија 
Филогенија од -{Rosids}- је приказано у наставку, прилагођена је са APG сајта.

Кладе са азотофиксацијом садрже велики број актиноризних биљака (које имају квржице на коријену које садрже бактерије које фиксирају азот, помажући биљци да расте у сиромашним земљиштима). Међутим, нису све биљке у овој клади актиноризалне.

Референце

Спољашње везе 
 

Еудикотиледоне